Scandix bulbocastanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Scandix bulbocastanum ingår i släktet nålkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nålkörvlar
bulbocastanum